

Відомі носії 
 Микола Гнатович Лагодинський (1866–1919) – український правник, громадський і політичний діяч.
 Сергій Лагодинський (нар. 1975) – німецький політик, юрист і журналіст.